Maccagnesi – abitanti di Maccagno Inferiore
Maccagnesi – abitanti di Maccagno con Pino e Veddasca
Maccagnesi – abitanti di Maccagno